Liste der Kulturdenkmale in der Stadtmitte (Erfurt) steht für:

 Liste der Kulturdenkmale in der Stadtmitte (Erfurt, A–J)
 Liste der Kulturdenkmale in der Stadtmitte (Erfurt, K–M)
 Liste der Kulturdenkmale in der Stadtmitte (Erfurt, N–Z)